Fazl-e-Haq Khairabadi (1796/1797 – 19. August 1861) war ein hanafitischer Fiqh-Jurist, rationalistischer Gelehrter, Maturidi-Theologe, Philosoph und Dichter. Er erließ frühe religiöse Dekrete zugunsten der Durchführung des militärischen Dschihads gegen den britischen Kolonialismus im Jahr 1857 und inspirierte verschiedene andere, sich am Aufstand von 1857 zu beteiligen.Er schrieb Taḥqīqulfatvá fī ibt̤āl al-t̤ug̲h̲vá, um Shah Ismail Dehlvis Taqwiyat al-Imān zu widerlegen, und schrieb Bücher wie al-S̲aurah al-Hindiyah.

Einzelnachweise 

Islamischer Rechtsgelehrter (19. Jahrhundert)
Hanafit
Maturidiyya
Islamischer Theologe (19. Jahrhundert)
Islamischer Philosoph
Inder
Geboren im 18. Jahrhundert
Gestorben 1861
Mann